Monte Dente della Vecchia – monte degli Appennini
 Oasi del Monte Dente – area naturale della Liguria